Vorgrimler es un apellido de origen alemán, que puede hacer referencia a:
 Herbert Vorgrimler (1929–2014), teólogo y escritor alemán; o
 Ludwig Vorgrimler (1912–1983), ingeniero alemán.